What hits!? — компиляция лучших хитов американской рок-группы Red Hot Chili Peppers, выпущенная в сентябре 1992 года. Пластинка заняла 22-е место в чарте Billboard 200.

Альбом достиг максимального уровня продаж в США и ему был присвоен Платиновый статус от RIAA за тираж более 1 000 000 экземпляров в мае 1993 года.

Список композиций 
 «Higher Ground» (Уандер) — 3:21
 From the 1989 album Mother's Milk
 «Fight Like a Brave» — 3:47
 From the 1987 album The Uplift Mofo Party Plan
 «Behind the Sun» — 4:45
 From the 1987 album The Uplift Mofo Party Plan
 «Me and My Friends» — 3:05
 From the 1987 album The Uplift Mofo Party Plan
 «Backwoods» — 3:06
 From the 1987 album The Uplift Mofo Party Plan
 «True Men Don't Kill Coyotes» — 3:36
 From the 1984 album The Red Hot Chili Peppers
 «Fire» (Jimi Hendrix) — 2:01
 From the 1987 EP The Abbey Road E.P.
 «Get Up and Jump» — 2:50
 From the 1984 album The Red Hot Chili Peppers
 «Knock Me Down» — 3:43
 From the 1989 album Mother's Milk
 «Under the Bridge» — 4:24
 From the 1991 album Blood Sugar Sex Magik
 «Show Me Your Soul» — 4:22
 From the 1990 motion picture Pretty Woman
 «If You Want Me to Stay» (Sly & the Family Stone) — 4:06
 From the 1985 album Freaky Styley
 «Hollywood (Africa)» (The Meters) — 4:58
 From the 1985 album Freaky Styley
 «Jungle Man» — 4:04
 From the 1985 album Freaky Styley
 «The Brothers Cup» — 3:24
 From the 1985 album Freaky Styley
 «Taste the Pain» — 4:34
 From the 1989 album Mother's Milk
 «Catholic School Girls Rule» — 1:55
 From the 1985 album Freaky Styley
 «Johnny, Kick a Hole in the Sky» — 5:10
 From the 1989 album Mother's Milk

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен Red Hot Chili Peppers

Сборники 1992 года
Сборники Red Hot Chili Peppers
Сборники EMI Records
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний